Васил Диамандиев Ихчиев - Васката е български революционер, деец на Вътрешната македонска революционна организация.

Биография 

Ихчиев е роден на 8 септември 1895 година в София, в семейството на османиста от Велес Диаманди Ихчиев. Брат е на Никола Ихчиев. Получава висше образование. Влиза във ВМРО. През юли 1924 година е делегат на Струмишкия окръжен конгрес, а през декември 1924 година участва като делегат на Солунския окръжен конгрес, където е избран за редовен член на окръжното ръководство. Делегат е на Шестия конгрес на ВМРО през февруари 1925 година. През юли 1925 година минава с чета във Вардарска Македония заедно с Александър Протогеров, Стоян Вардарски, Атанас Калчев и Константин Попатанасов. Загива като секретар на четата на Михаил Шкартов на път за Тиквеш при случайна засада в Малешевско.

Бележки 

Български революционери от Македония
Дейци на ВМРО
Дейци на ВМОРО
Родени в София
Вардарска Македония под сръбска власт